Fort Defiance State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Fort Defiance State Park (Illinois)
 Fort Defiance State Park (Iowa)